Хорлешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Хорлешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Хорлешть.
 Хорлешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Редіу.